Die Dreiband-Europameisterschaft 2019 ist ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie fand  vom 2. bis 4. Mai 2019 im Rahmen der Multi-Europameisterschaft im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel statt. Seit dem ersten Turnier 1932 ist es die 73. Auflage.

Modus 
Die ersten 16 Topplatzierten der Europarangliste ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48-Platzierten spielen in 16 Gruppen zu je drei Spielern. Die Erstplatzierten ziehen in die Endrunde der „Besten 32“ ein. Gespielt wird nach den Regeln  der CEB. In der Gruppenphase wurde auf 30 Punkte ohne Nachstoß, in der Endrunde auf 40 mit Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gab es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von drei Verlängerungen je Spiel während der Qualifikation, bzw. zwei in der Finalrunde.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Gesetzte Spieler 

Die ersten 16 Spieler der Europarangliste nehmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Europarangliste werden an den Position 1, 16, 9 und 8 gesetzt.

  Marco Zanetti (Titelverteidiger)
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Tayfun Taşdemir
  Nikos Polychronopoulos
  Torbjörn Blomdahl
  Jérémy Bury
  Eddy Merckx
  Martin Horn
  Eddy Leppens
  Murat Naci Çoklu
  David Martinez
  Javier Palazón
  Daniel Sánchez
  Can Çapak

Qualifikation 
Die Gruppenersten kommen in die KO-Runde der letzten 32.

Finalrunde 
Gespielt wird auf 40 Punkte mit Nachstoß. Die Shot-clock steht auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel waren möglich. Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:
 Matchpunkte
 Punkte
 Aufnahmen
 Einzeldurchschnitt
 Höchstserie

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Karambolage-Europameisterschaften 2017 – Alle Finalergebnisse, alle Disziplinen

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
EM

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Brandenburg an der Havel